Het bokstoernooi in de klasse zwaargewicht voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van zaterdag 6 tot en met maandag 15 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Oleksandr Usyk uit Oekraïne; hij kwam tijdens deze Spelen niet in actie en kon derhalve zijn titel niet verdedigen. De boksers vochten in een knock-outsysteem, beginnend met de ronde van 32 en eindigend met de finale. Het bokstoernooi kende geen herkansingen voor de bronzen medailles: de verliezers van de halve finales wonnen beiden het brons. De gevechten zelf bestonden uit drie rondes van drie minuten. Een bokser kreeg punten voor elke geslaagde stoot tegen het bovenlichaam of het hoofd van zijn opponent. De bokser met de meeste punten aan het einde van de derde ronde won, tenzij tussentijds een van de sporters langer dan tien seconden op de grond lag: hij was dan direct de verliezer.

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye 
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team03=  Juan Nogueira
| RD1-score03= 3
| RD1-team04= 
| RD1-score04= 0

| RD2-team01=  Evgeny Tisjtsjenko
| RD2-score01= 3
| RD2-team02=  Juan Nogueira
| RD2-score02= 0
| RD2-team03=  Hassen Chaktami
| RD2-score03= 0
| RD2-team04=  Clemente Russo
| RD2-score04= 3
| RD2-team05=  Rustam Tulaganov
| RD2-score05= 3
| RD2-team06=  Julio Cesar Castillo
| RD2-score06= 0
| RD2-team07=  Paul Omba-Biongolo
| RD2-score07= 0
| RD2-team08= 
| RD2-score08= 

| RD3-team01=  Evgeny Tisjtsjenko
| RD3-score01= 3
| RD3-team02=  Clemente Russo
| RD3-score02= 0
| RD3-team03=  Rustam Tulaganov
| RD3-score03= 3
| RD3-team04= 
| RD3-score04= 0

| RD4-team01=

Onderste helft 

Mannen 91